Senza famiglia – romanzo del 1878 di Hector Malot
 Senza famiglia – film del 1913 diretto da Georges Monca
 Senza famiglia – film del 1925 diretto da Georges Monca e Maurice Kéroul
 Senza famiglia – film del 1934 diretto da Marc Allégret e tratto dall'omonimo romanzo di Malot
 Senza famiglia – film del 1946 diretto da Giorgio Ferroni sempre tratto dal romanzo francese
 Senza famiglia – film del 1958 diretto da André Michel
Senza famiglia – miniserie televisiva francese del 1965 diretto da Yannick Andréi
Senza famiglia – film del 1970 diretto da Yugo Serikawa
Senza famiglia – miniserie televisiva francese del 1981 diretto da Jacques Ertaud.
Senza famiglia – film del 1984 diretto da Vladimir Bortko
Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto – film del 1972 diretto da Vittorio Gassman